Ю́рий Никола́ев: Николаев, Юрий Александрович (род. 1948) — советский и российский теле- и радиоведущий, актёр.
 
 Николаев, Юрий Анатольевич (род. 1958) — советский и российский музыкант, барабанщик.
 
 Николаев, Юрий Сергеевич (1915—1998) — советский психиатр.